Сергей Волкенштейн:
 Волкенштейн, Сергей Александрович (1877—1914) — социал-демократ, публицист (литературный псевдоним «Сергей Штейн»), сын Л. А. и А. А. Волкенштейн.
 Волкенштейн, Сергей Сергеевич (1900—1977) — генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945), сын С. А. Волкенштейна.